distretto di Panfilov, in Kazakistan.
 distretto di Panfilov, in Kirghizistan.